
Molekulska formula -{C14H14O3}- se može odnositi na:

 Naproksen
 Kavain
 Pindon